Personen:
Josef Tal (1910–2008), een Israëlische componist, dirigent, muziekpedagoog, musicoloog, pianist en harpist
Marjo Tal (1915-2006), een Nederlandse concertpianist, pianopedagoge en componist
Michail Tal (1936-1992), een Letse schaakgrootmeester en wereldkampioen
Tal Brody (1943-....), een voormalig Amerikaans-Israëlische basketbalspeler
Issachàr Tal (1954-....), een Israëlische rabbijn
Tal Ben-Haim (1982-....), een Israëlische profvoetballer

Plaatsen:
Tal (India), een plaats in India
Gurgler Tal, een zijdal in het achterland van het Ötztal, Oostenrijk
Venter Tal, een brondal van het Ötztal, Oostenrijk
Tannheimer Tal, een westelijk zijdal van het Lechtal, Oostenrijk
Tuxertal, een zijdal van het Zillertal, Oostenrijk
Wildschönauer Tal, in de Kitzbüheler Alpen, Oostenrijk
Pfelderer Tal, een dal in Zuid-Tirol, Italië
Allmersbach im Tal, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Weissach im Tal, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Oberweiler im Tal, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Tal der Ahnungslosen, een gebied ten zuidoosten van Dresden tijdens de DDR-periode
Tal Afar of Tel Afar, een stad in Noord-Irak.